Elgit Doda (ur. 16 grudnia 1988 w Burrelu) – albański piosenkarz.

Życiorys 
W latach 2014 i 2016 wziął udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1988
Albańscy wokaliści popowi